Ми́ла И́мишова, урождённая — Пфулец (, 26 марта 1827 года, Преушвиц, Германия — 21 февраля 1895 года, Гёда, Германия) — лужицкая писательница, сказочница и баснописец.

Биография 
Родилась 26 марта 1827 года в деревне Пржешецы (Преушвиц) в семье Михала Пфуля и Ганы из рода Немцец, которая была сестрой лужицкого филолога Кшесчана Богумила Пфули. Закончила сербскую среднюю школу Михаила Архангела и педагогическое училище в Будишине. 28 августа 1851 года вышла замуж за лютеранского пастора Яромера Имиша, который был настоятелем лютеранского храма в Ослинге. В 1859 году вместе с мужем переехала в город Гёда, где проживала до своей кончины 21 февраля 1895 года.

С 1849 года стала заниматься литературной деятельностью. Публиковала сказки, религиозные и детские басни. С 1847 года была членом Матицы сербской.

Сестра лужицкого педагога, филолога и писателя Кжесчана Богувера Пфуля.

Литература 
 Marja Kubašec: Imišowa, Mila, rodź. Pfulec. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, s. 212.
 Jan Wałtar: Za dušu a wutrobu. Zběrka basni a spěwow. Z přidawkom pěsni a spěwow Mile Imišoweje rodź. Pfulec. K wopomnjeću njezapomniteje wótčinki knjenje Mile Imišoweje při składnosći złoteho jubileja Maćicy Serbskeje serbskemu ludej podał Dr. Ernst Muka

Верхнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой